Крак:

 Крак — легендарный польский князь, основатель Кракова, правил в VI—VII веках.
 Крак II — сын первого князя Кракова и второго князя западных полян Крака.
 Крак, Эрхард (1931—2000) — немецкий политик, член СЕПГ. 
 Крак-де-Шевалье — крепость госпитальеров, расположенная в Сирии к востоку от ливанского Триполи.